Simpel steht für:
 eine einfache, schlichte Person
 Simpel (Roman), ein Jugendbuch von Marie-Aude Murail
 Simpel (Film), Verfilmung des Romans von Marie-Aude Murail
 Simpel (Unternehmen), ein Schweizer Fahrradhersteller

 Siehe auch: 
 SIMPLE (Begriffsklärungsseite)
 Simpl (Begriffsklärungsseite)